Dras steht für:
 Dras (Kargil), ein Ort im Distrikt Kargil des indischen Bundesstaates Jammu und Kashmir
 Dras (Suru), ein Nebenfluss des Suru im indischen Bundesstaat Jammu und Kashmir

Dras ist der Familienname folgender Personen:
 Waldemar Dras (1955–1994), polnischer Lyriker

DRAS steht für:
 Bahnhof Raschau (DS100-Code), an der Bahnstrecke Annaberg-Buchholz–Schwarzenberg, Sachsen

Siehe auch:
 Drăușeni (dt. Draas), ein Ort in Rumänien

Abkürzung